Осье — название нескольких населённых пунктов:
 Осье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Осье — деревня в Дновском районе Псковской области.